Arnautu ou Arnăutu sont des noms de famille roumain notamment portés par :

 , personnalité politique roumaine ;
 Marie-Christine Arnautu (1952), femme politique française, conseillère régional et députée européenne ;
  (1990), footballeur roumain ;
 , chanteuse de folklore roumain.

Voir aussi 
  (1921-1959), résistant anticommuniste roumain